

Населені пункти та їхні частини
 Відома — село в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Відома — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства

 Відома — частина міста Пшедбуж у Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Відома — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Відома — частина села Межень у гміні Рацеховіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки